Маныч — название географических объектов:

Водоемы 
 Маныч (Западный Маныч) — река в Калмыкии, Ростовской области и Ставропольском крае России, приток Дона.
 Маныч — озеро в бассейне реки Маныч.

Топоним

Россия 
 Маныч — посёлок в Ики-Бурульском районе Калмыкии.
 Маныч — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.
 Маныч — посёлок в Орловском районе Ростовской области.
Маныч — железнодорожный разъезд Северо-Кавказской железной дороги.

Украина 
 Маныч — село в Амвросиевском районе Донецкой области.

См. также 
 Восточный Маныч
Красный Маныч
Новый Маныч
 Малый Маныч
 Кумо-Манычская впадина
 Маныч-Гудило
 Манычстрой